Atto di indipendenza della Lituania – nel 1918
 Indipendenza del 1991 – col crollo dell'Unione Sovietica